La província de Bèrgam  és una província que forma part de la regió de Llombardia dins Itàlia. La seva capital és Bèrgam.

Limita al nord amb la província de Sondrio, a l'oest per la ciutat metropolitana de Milà, amb la província de Lecco i per un petit tram de la província de Monza i Brianza, al sud amb la província de Cremona i a l'est amb la província de Brescia.

Té una àrea de 2.745,94 km², i una població total de 1.108.166 hab. (2016). Hi ha 242 municipis a la província.

Vegeu també 
 Arquitectura longobarda

Referències

Enllaços externs 

 Plana oficial